Erbgraben ist ein Gewässername:

 Erbgraben (Neuer Graben), rechter Zufluss des Neuen Grabens (zur Pfinz) bei Staffort, Stadt Stutensee, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Erbgraben (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs (zur Körsch) bei  Fasanenhof, Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg